Mirman est un nom de famille, notamment porté par :
Léon Mirman, un homme politique français ;
Brad Mirman, un producteur américain ;
Simone Mirman, une modiste née à Paris ;
Eugene Mirman, un acteur américain.

Homonymie de patronyme

